Seznam mest v Italiji.

A  	
Abano Terme
Acerra
Aci Bonaccorsi
Aci Castello
Aci Catena
Acireale
Aci Sant'Antonio
Acquapendente
Acquasparta
Acquaviva delle Fonti
Acqui
Acqui Terme
Agropoli
Agugliano
Acri
Adria
Adrano 
Afragola
Agna
Agrigento
Agropoli
Aidone
Aiello del Sabato
Airasca
Airola
Ala
Alagna Valsesia
Alanno
Alassio
Alatri
Alba
Alba Adriatica
Alba Longa
Albairate
Albano Laziale
Albano Sant'Alessandro
Albaredo d'Adige
Albarella
Albareto
Albavilla
Albenga
Alberobello
Albese
Albettone
Albiate
Albignasego
Albinea
Albinia
Albino
Albiolo
Albisola Superiore
Albizzate
Albosaggia
Alcamo
Ales
Alessandria
Alessandria della Rocca
Alezio
Alfero
Alfonsine
Alghero
Alia
Alice Castello
Alimena
Alleghe
Allesandria
Alme
Almenno San Salvatore
Almese
Alpignano
Altamura
Altavilla Irpina
Altavilla Milicia
Altavilla Moferrato
Altavilla Vicentina
Alte Ceccato
Alte di Montecchio
Altedo Malalbergo
Altivole
Altofonte
Altopascio
Alzano Lombardo
Amalfi
Amandola
Amatrice
Ambra
Ambrogiana
Amelia
Amorosi
Ampezzo
Anacapri
Anagni
Ancona
Andorno Micca
Andria
Angri
Anguillara Sabazia
Anguillara Veneta
Antrorocco
Anzio
Anzola dell'Emilia
Aosta
Apricena
Aprilia
Aquino
Aragona
Arbatax
Arcevia
Arco
Arcola
Ardea
Arenzano
Arezzo
Argelato
Ariano Irpino
Ariano nel Polésine
Ariccia
Arielli
Arona
Arquà Petrarca
Artegna
Artena
Artipalda
Arzachena
Arzano
Arzergrande
Arzignano
Ascoli Piceno
Asiago
Asola
Assago
Assemini
Assisi
Asti
Atessa
Atrani
Atripalda
Augusta
Aulla  
Avella
Avellino
Aversa
Avezzano
Aviano (Davian /Pleif)
Avigliano
Avola
Azzano Decimo

B
Badia Polesine 
Bagheria
Bagnacavallo
Bagnaia
Bagnaria Arsa
Bagni di Lucca
Bagno di Romagna
Bagnoli di Sopra
Bagnoregio
Balvano
Barano d'Ischia
Barberino Tavarnelle
Barcellona Pozzo di Gotto Milazzo
Bardolino 
Bardonecchia
Bareggio
Barga
Bari
Baricella
Barille
Bari Sardo
Barletta
Baronissi
Barrafranca
Bassano del Grappa  	
Bassano Romano
Bastia Umbra
Battipaglia
Baunei
Bella
Bellagio
Bellaria – Igea Marina
Belluno
Belpasso
Benetke
Benevento
Bentivoglio
Bergamo
Bernalda
Bettona
Bevagna
Bevilacqua
Biancavilla
Bibbiena 
Bibbione
Biella
Bienno
Bientina
Bisaccia
Bisceglie 
Bisignano
Bitonto
Blera
Bobbio
Bogliasco
Bojano/Boiano
Bologna
Bolsena
Bolzano
Bondeno
Bordighera
Borgomanero
Borgorose
Borgo San Lorenzo
Borgosesia
Borgo Val di Taro
Borgo Valsugana
Bormio
Bos
Bosa
Boscoreale
Bovolenta
Bra
Bracciano
Brescia
Brianza
Brienza
Briksen (Bressanone/Brixen)
Brindisi
Bronte
Bruccera
Brugherio 
Brugnero
Brunico/Bruneck
Brusciano
Buccinasco
Bucine
Budrio
Buia
Burano
Busseto
Bussolengo
Busto Arsizio

C
Cabras
Cadelbosco di Sopra
Cagli
Cagliari
Cairo Montenotte
Calatabiano
Caldaro sulla Strada del Vino (Kaltern an der Weinstraße)
Calolziocorte 
Caltagirone
Caltanissetta
Calvello
Camaiore
Camerano
Camerino
Camerota
Camogli
Campagna
Campagna Lupia
Campiglia Marittima  
Campobasso
Campobello di Mazara
Campoformido
Campolongo Maggiore
Campo nell'Elba
Camporotondo Etneo
Cannara
Cancellara
Candelo
Caneva
Canicattì
Cannazei
Canino
Cannobio 
Canosa di Puglia
Canosa Sanita
Canossa
Cantagallo
Capitignano
Cantù
Canzo
Caorle
Cappelle sul Tavo 
Capestrano
Capo d'Orlando
Capoliveri   
Capoterra 
Capranica
Caprarola
Capri
Capua
Carate Brianza
Carbonia
Cariati
Carini
Carloforte
Carmignano
Carpegna
Carpi
Carrara
Casal di Principe
Casalecchio di Reno
Casale di Scodosia
Casale Monferrato
Casalgrande  
Casalmaggiore
Casalnuovo di Napoli 
Casalpusterlengo
Casaluce Teverola
Casatenovo
Cascia
Cascina
Caselle Landi
Caserta
Casarano
Casorate Primo
Casoria
Cassano all'Ionio
Cassano Magnago
Cassino
Castagnaro
Castegnato
Castelbellino
Castel di Lama
Castelfidardo
Castelfranco Emilia
Castelfranco Veneto
Castel Frentano
Castel Gandolfo
Castel Goffredo
Castelgrande
Castellammare del Golfo
Castellammare di Stabia
Castellaneta
Castelluccio Inferiore
Castelluccio Superiore
Castel Maggiore
Castelnuovo
Castelnuovo di Garfagnana
Castel San Giorgio
Castel San Giovanni
Castel San Pietro Terme
Castelsaraceno
Castelsardo
Castelverde
Castelvetrano
Castel Volturno
Castiglione del Lago
Castiglione della Pescaia
Castiglione delle Stiviere
Castiglione dello Stiviere
Castiglione di Sicilia
Castiglione d'Orcia
Castiglion Fiorentino
Castrolibero
Castronuovo di Sant'Andrea
Castrovillari
Catania
Catanzaro (Katanzaro)
Cattolica
Cava de' Tirreni
Cavaglià
Cavalese
Cavarzere
Cave
Cavriglia
Ceccano   
Cecina
Cefalù
Celano
Cepagatti  
Cerami
Cerasolo
Cerignola
Cernobbio
Cerreto Sannita
Certosa di Pavia
Cerveteri
Cervia
Cervinara
Cesano Boscone
Cesano Maderno
Cesena
Cesenatico
Cetraro
Chiaramonte Gulfi
Chiaravalle
Chiaromonte
Chiavari
Chiavenna 	
Chieri
Chieti
Chioggia
Chiusi
Chivasso
Ciampino
Cicciano
Cingoli
Cinisello Balsamo
Cisterna di Latina
Città della Pieve
Città di Castello
Cittadella
Cittaducale
Cittanova (Kalabrija)
Città Sant'Angelo
Civita Castellana
Civita di Bagnoregio
Civitanova Marche 	
Civitavecchia
Civitella di Romagna
Civitella in Val di Chiana
Codogno
Codróipo
Colico
Collecchio
Collecorvino
Colle di Val d'Elsa
Colleferro
Collegno
Collesalvetti  
Cologno Monzese
Colorno	
Comacchio
Comiso
Como
Concesio
Concordia Sagittaria 
Conegliano
Conversano
Copparo
Copertino
Corbetta
Corchiano
Cordenons
Codevigo
Cordignano
Cori
Corigliano Calabro (Corigliano-Rossano)
Corinaldo
Corleone
Corleto Perticara
Cormons (Krmin)
Cornaredo
Correggio 
Corridonia
Corsico
Cortona
Cossato
Corridonia
Cortina d`Ampezzo
Cosenza
Cosio Valtellino
Cossato
Courmayeur
Creazzo
Crecchio
Crema 
Cremona
Crevalcore
Crosia
Crotone
Cuneo
Cupra Marittima
Curtatone
Custozza

Č 
Čedad (Cividale del Friuli)
Čenta (Tarcento)
Červinjan (Cervignano del Friuli)

D
Dalmine
Darfo Boario Terme
Deruta
Desenzano del Garda 
Desio
Diamante
Dicomano
Dittaino
Dobbiaco/Toblach
Domodosolla
Domusnovas
Dongo
Dorgali

E
Eboli
Empoli
 Enna
 Eraclea
Eraclea Mare
Erba
Ercolano
Erice
Esino Lario
Este

F
Fabriano
Fabrica di Roma
Faedis (Fojda)
Faenza
Fagnano Castello
Falconara Marittima
Fano
Fara in Sabina 
Farindola
Farnese
Favara
Felino
Feltre
Ferentino
Fermo
Ferrara
Fiano Romano
Fidenza
Fiesole
Filottrano
Finale Emilia
Finale Ligure 
Firence
Firenzuola
Fiorenzuola d'Arda 
Fisciano
Fiumefreddo Bruzio
Fiumefreddo di Sicilia
Fiume Veneto
Fiumicino
Fivizzano 
Floridia
Foggia
Foiano della Chiana
Folignano
Foligno
Follonica
Fondi
Fontanafredda
Fontanarosa
Fontanellato
Fonte Nuova
Fontevivo
Forio (d'Ischia)
Forlì
Forlimpopoli
Formia
Formigine 
Formello
Fornovo di Taro
Forte dei Marmi
Fossacesia 
Fossano
Fossombrone
Francavilla/Francavilla al Mare
Francavilla Fontana
Francavilla di Sicilia
Frascati
Frigento
Frosinone

G
Gabicce Mare
Gaeta
Gaglianico
Galatina
Gallarate
Galliate
Gallipoli
Garda
Gardone Riviera
Gargano
Gavorrano 	
Gela
Gemona (Humin)
Genova
Genzano di Lucania
Gesualdo
Genzano di Roma
Giardini Naxos
Giarre
Ginosa
Gioia del Colle
Gioia Tauro
Giovinazzo 
Giugliano in Campania
Giulianova
Giussano
Gonars
Gonnesa
Gorica (Gorizia)
Gradara
Gradež (Grado)
Gradišče ob Soči (Gradisca d'Isonzo)
Gragnano
Grammichele
Granarolo dell'Emilia 
Grassano
Gravellona
Gravellona Toce
Gravina di Catania 
Gravina in Puglia 	
Grisignano di Zocco
Grosseto
Grottaferrata
Grottaglie
Grottaminarda
Grottammare
Grugliasco
Gualdo Cattaneo
Gualdo Tadino
Guastalla
Gubbio
Guidonia Montecelio
Gumin/Humin (Gemona)
Guspini
Gussago

I

Iglesias 	
 Imola
 Imperia
Intra
Irsina (do 1895 Montepeloso)
Ischia
Isernia
Isola della Scala 	
Isola Rossa
Ispica
Itri
Ivrea

J

Jesi
Jésolo

K
Katanzaro (Catanzaro)
Krmin (Cormòns)

L 
Lacedonia
Ladispoli 
Laghetto
Langhirano
Laghone
Lagonegro
La Maddalena
Lamezia Terme
Lampedusa 
Lanciano
Lanusei
Lanuvio
L'Aquila
Larino
Lasize
La Spezia
Laterina Pergine Valdarno 	 	
Latina
Latisana
Latronico
Laurenzana
Lauria
Lavagna 	
Lava Nuovo 
Lavello
Lecce
Lecco
Legnano
Lendinara  
Lentini
Leonessa
Leonforte
Leporano
Lerici 
Lettomanoppello
Leuca
Licata
Lido di Jésolo
Lido di Metaponto
Lido di Ostia
Lido di Venezia
Lignano Sabbiadoro
Ligosullo
Limbiate
Linguaglossa
Lioni
Lipari
Lissone 	
Livorno
Loano 
Locate di Triulzi
Locri
Lodi
Longarone
Lonigo
Loreto
Loreto Aprutino
Loro Ciuffenna
Lucca
Lucera
Lucrezia
Lugo, Italija
Lumezzane
Lurate Caccivio
Luzzi

M
Macerata
Macomer
Maddaloni
Madonna di Campiglio
Magnano
Maiolati Spontini
Maiori
Malcesine
Manciano
Mandello del Lario	
Manduria
Manfredonia
Maniago	
Manoppello
Mantova
Manzano
Marano di Napoli
Maratea
Marciana (Marina)
Marcianise
Margherita di Savoia
Mariano Comense 
Marigliano
Marina di Grosseto
Marine
Marino
Marostica
Marotta
Marradi
Marrubiu
Marsala
Marsciano 
Marsico Nuovo
Marsicovetere
Martina Franca
Marzocca
Mascalucia
Maschito
Maserà di Padova
Massa
Massa Lubrense
Massa Marittima
Massarossa
Massafra
Matelica
Matera
Mattinata
Mazara del Vallo
Mazzarino
Medesano
Meduno
Mel
Melfi 
Menfi
Mendicino
Mentana
Merano
Merate
Mercogliano
Mesagne
Messina
Mestre (del Benetk)
Meta, Sant'Agnello
Mezzocorona
Miglianico
Milano
(Milano Marittima)
Militello in Val di Catania
Milje (Muggia)
Mineo
Minervino Murge
Minori
Minturno
Mira
Mirabella Eclano
Mirabella Imbaccari
Mirandola
Mirano
Misano Adriatico
Misiliscemi
Misilmeri
Misterbianco
Modena
Modica
Mogliano
Mogliano Veneto
Mola di Bari
Molfetta
Moncalieri
Mondavio
Mondolfo
Mondovi
Mondragone
Monópoli
Monreale
Monsano
Monselice
Monserrato
Monsummano Terme
Montagnana 	
Montalcino
Montalto di Castro
Montalto Uffugo
Monte Argentario
Montebello Vicentino
Montebelluna
Montecassiano
Montecastrilli
Montecatini
Montecatini Terme 	
Montecchio Maggiore
Montechiarugolo
Montecorvino Pugliano
Montecosaro
Montefalco
Montefano
Montefiascone
Monteforte Irpino
Monteleone di Puglia
Monteleone di Spoleto
Montella
Montello
Montelupone
Montemarano
Montemarciano
Montemiletto
Montemurlo
Monteprandone
Montemurlo
Montepulciano
Monterosi
Monte San Biagio
Monte San Giusto
Monte San Savino
Monte San Vito
Montesarchio
Montescaglioso
Montesilvano	
Montevarchi
Monticelli d'Ongina
Monticello Conte Otto
Montichiari
Monticiano
Montignoso  
Montoro
Monza
Morano Calabro
Morciano di Romagna
Mortara
Mortegliano
Motta Sant'Anastasia
Motta Visconti
Moscufo
Mozzagrogna (=Li Scavùne)
Muggiò
Murano
Muro Lucano
Mussomeli

N
Nardò 
Neapelj (Napoli)
Narni
Nepi
Nervi
Nettuno
Nicastro
Nicosia
Nichelino
Nimis (Neme)
Niscemi
Nocera Inferiore
Nocera Umbra
Noceto
Nola
Noli
Norcia ("Nursia")
Noto 
Novafeltria
Novara
Novi Ligure
Numana
Nuoro

O 
Occhieppo Inferiore
Occhieppo Superiore
Occhiobello
Oderzo
Offida
Oglej (Aquileia)	
Olbia
Oliena
Olgiate Comasco
Omegna
Opera
Opčine (Villa Opicina)
Oppido Lucano
Oppido Mamertina
Orbetello 	
Oria, Italija
Oriolo
Oriolo Romano
Oristano 
Orosei
Orte
Ortona
Orvieto
Osoppo
Ospedaletto Euganeo
Ospitaletto Travagliato
Orta di Atella
Ortisei (Urtijëi)
Ortona
Orvieto
Osimo
Ostia
Ostra
Ostuni
Ottaviano
Ovada
Ozieri

P
Paceco
Pachino
Padova
Paese
Paestum
Pagani
Palazzolo Acreide
Palazzolo sull'Oglio
Palazzo San Gervasio
Palermo
Palestrina
Palma Campania
Palma di Montechiaro 
Palmanova
Palmi 
Palmoli
Paluzza
Panicale
Pantelleria
Panzano in Chianti
Paola
Parma
Partanna
Partinico 	
Pasian di Prato
Passignano sul Trasimeno
Paternò
Paterno Valdagri
Patti 
Paularo
Pavia
Pavullo Nel Frignano
Palombara Sabina
Pedara
Pelago
Pellezzano
Penne
Pergine Valsugana
Perugia
Pesaro
Pescantina
Pescara 
Pescia
Peschici
Peschiera del Garda
Pescia
Pescopagano
Pettorazza Grimani
Piacenza
Piana degli Albanesi
Pianella
Piano di Sorrento
Piave di Sacco
Piazza Armerina
Piazzola sul Brenta
Picerno
Piedimonte Etneo
Piedimonte Matese
Piedimonte San Germano 
Pienza
Pietradefusi
Pietrragalla
Pieve di Cadore
Pieve di Soligo
Pieve Emanuele
Pieve Santo Stefano
Pinerolo
Piombino
Piove di Sacco 
Pisa (Piza)
Pisticci
Pistoia
Pontelongo
Pozzallo
Podenzano
Poggibonsi
Poggio a Caiano
Poggiofiorito
Poggio Mirteto 
Polcenigo
Policoro
Polignano a Mare
Pollenza
Polverigi
Pomezia
Pomigliano d'Arco
Pompei
Ponderano
Pontasieve
Pontecagnano Faiano
Pontelandolfo
Ponte nelle Alpi
Pontecorvo
Pontedera
Pontinia
Pontremoli
Ponza
Popoli
Poppi
Porcia
Pordenone
Porpetto
Portici
Porto Azzurro  	
Porto Empedocle
Portoferraio
Portofino
Portogruaro
Porto Levante
Porto Mantovano
Porto Recanati
Portoscuso
Porto Tolle
Porto Torres
Porto Venere
Porto Viro
Positano
Potenza
Potenza Picena 
Pozzallo
Pozzonovo
Pozzuoli
Praiano
Prato
Pratola
Pratovecchio Stia
Predappio
Predazzo
Priverno
Procida
Putignano

Q
Qualiano
Quarrata 
Quartu Sant'Elena
Quartucciu
Quindici
Quistello

R
Racconigi
Raffadali
Randazzo
Ragusa
Rapallo
Rapolla
Ravanusa
Ravello
Ravena
Realmonte
Recanati
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Renate
Rende
Rho
Ribera
Riccione 	
Riesi 
Rieti
Rim
Rimini
Rionero in Vulture
Ripa Teatina
Ripatransone
Riposto
Rivabella
Riva del Garda
Rivazzura
Rivello
Rivignano
Rivoli
Rocca Imperiale
Rocca di Papa
Roccanova
Rocca Priora
Roccastrada
Roccella Iónica
Roggiano Gravina
Rogliano
Romano Canavese
Romano di Lombardia
Roncà
Ronciglione
Ronke (Ronchi dei Legionari)
Rosarno
Rosate
Rosciano
Rose
Rosignano Marittimo
Rosolina    
Rosolini
Rossano (Corigliano-Rossano)
Rossiglione
Rotonda
Rotondo
Rottofreno
Rovellasca
Rovato
Rovereto
Rovigo
Rovito
Rozzano
Rubano
Rufina
Ruma, Italija
Ruoti
Ruvo

S 
Sabaudia
Sabbioneta 
Sacchitello
Sacile
Sacrofano
Saiano
Salemi
Salerno
Salò
Salsomaggiore
Salsomaggiore Terme
Saluzzo
Samarate
San Arcangelo di Romagna
San Benedetto
San Benedetto del Tronto 
San Benedetto Po
San Bonifacio
San Cataldo
San Cesareo
San Daniele del Friuli
San Demetrio Corone (alb. Shën Mitri)
San Donà di Piave
San Donato Milanese
San Fele
San Felice Circeo
San Ferdinando di Puglia
San Gavino Monreale
San Gemini
San Gimignano
San Giorgio a Cremano
San Giorgio del Sannio
San Giorgio di Nogaro
San Giovanni Lupatoto
San Giovanni di Punta
San Giovanni in Fiore
San Giovanni in Persiceto
San Giovanni Rotondo
San Giovanni Suergiu
San Giovanni Valdarno 
San Giuliano Milanese
San Giuliano Terme
San Giuseppe Vesuviano
San Giustino
San Gregorio di Catania
San Lazzaro di Savena 
San Leo
San Lucido
Sanluri
San Mango Piemonte
San Marco Argentano
San Martino di Venezze
San Martino Valle Caudina
San Mauro a Mare
San Mauro Pascoli
San Michele all'Adige
San Miniato
San Pietro al Natisone/Špeter Slovenov
San Pietro Clarenza
San Pietro in Guarano
San Quirico d'Orcia
Sanremo (San Remo)
San Secondo Parmense
Sansepolcro
San Severino Marche
San Severo
Santa Croce Camerina
Sant'Agata de' Goti 
Sant'Agata di Militello  
Sant'Agata Feltria
Sant'Agata li Battiati 
Sant'Arcangelo	
Santa Giustina
Santa Lucia del Mela
Santa Margherita Ligure
Santa Maria Capua Vetere 
Santa Maria la Carita`	
Santa Marinella
San Martino Valle Caudina
Santa Maria di Licodia
Sant'Angelo dei Lombardi
Sant'Angelo in Vado
Sant'Antioco
Sant'Antonio Abate
Santarcangelo di Romagna
Santa Severina
Santa Teresa di Gallura
Santi Cosma e Damiano 	
San Vito al Tagliamento
Saracena
Sarconi
Sarnano
Sarno 	
Saronno
Sarzana
Sassari
Sassocorvaro Auditore
Sassoferrato
Sassuolo
Satriano di Lucania
Savigliano
Savignano sul Rubicone
Savoia di Lucania
Savona
Scafa 	
Scafati
Scalea
Scandiano 
Scandicci
Scanzano
Scarperia e San Piero
Schiavon
Schio
Sciacca   
Scicli
Sedico
Segni
Selargius
Selva
Selvazzano Dentro
Senigallia
Senise
Seregno
Seriate 
Serino
Sermoneta
Sernia
Serramanna
Serra San Quirico
Serravalle Sesia
Sessa Aurunca
Sesto San Giovanni
Sestri Levante
Sestu 
Settimo Torinese
Sezze Romano
Siena
Sinalunga 	
Siniscola
Sinnai
Sintino
Siracusa/Sirakuze 
Sirmione
Solesino
Solferino, Italija
Solofra 	
Somma Lombardo
Somma Vesuviana
Sondrio
Sonnino
Sora, Frosinone
Soragna
Sorbolo
Soriano nel Cimino
Sorrento
Sorso
Sovizzo
Spadarolo
Spello
Sperlonga
Spezzano Albanese (alb. Spixan)
Spilimbergo
Spinazzola
Spinea
Spinoso
 Spoleto
Spoltore
Squilace
Staranzano
Stradella
Stresa
Stroncone
Subiaco
Sulmona
Susa
Sutera
 Sutri
Suzzara

T 
Tablja (Pontebba)
Taggia
Taglio di Po  
Taormina
Taranto
Tarkvinija (Tarquinia), prej Corneto
Tavagnacco
Telese
Tempio Pausania
Teramo
Terlizzi
Termeno/Tramin (an der Weinstraße)/sulla Strada del Vino]]
Termini Imerese
Termoli
Terni
Terracina
Terralba
Terranova da Sibari
Terranova di Pollino 	 
Terranuova Bracciolini 	
Tertenia
Terzo d'Aquileia
Thiene
Tione
Tirano
Tito
Tivoli
Toce
Todi
Tolentino
Tolfa
Tollo
Tolmeč (Tolmezzo)	
Torino
Tolve
Torre Alemanna
Torre Annunziata
Torreano
Torre del Greco
Torre del Lago
Torre de' Passeri
Torre Pedrera
Torrette
Torrile 	
Tortolì 	
Tortona
Tortora
Torviscosa
Toscolano Maderno
Trani
Trapani
Traversetolo
Trbiž (Tarvisio)
Trecastagni
Tramutola
Trecate
Trecchina
Treia
Tremestieri Etneo
Trevi
Treviglio
Trevignano Romano
Treviž (Treviso)
Trezzano sul Naviglio
Tribano
Tricase
Taržizem (Tricesimo)
Trifone
Trinitapoli
Trivero
Troia
Trst (Trieste)
 Tržič (Monfalcone)
Tuscania

U
Umbertide
Urbania
Urbino
Urgnano
Uscio
Usmate

V 
Vada
Vado
Vado Ligure
Vaglio Basilicata
Vago di Lavagno
Valenza
Vaiano
Vailate
Valbondione
Valbrona
Valdagno
Valdegno
Valderice
Valdobbiadene
Valenza
Valfanera
Vallefoglia
Valle Mosso
Vallerano
Valmadrera
Valstagna
Valmadrera
Valmontone
Valverde 	 
Vanzago
Varazze
Varese
Varone di Riva
Varzi
Vasto
Vedano al Lambro
Velate
Velletri
Venafro
Venaria Reale
Venosa
Ventimiglia
Pušja vas (Venzone)
Verbania
Vercelli
Vernio
Veroli
Verona
Vetralla 
Viadana
Viagrande
Viareggio
Vibo Valentia
Vicenza
Vico Equense
Videm (Udine)
Vieste
Vietri di Potenza
Vietri sul Mare		
Vigevano
Viggianello
Viggiano
Vigliano Biellese
Vignanello
Vigonza
Villabate
Villacidro
Villadose
Villadossola
Villafranca di Verona
Villagrande Strisaili
Villapiana
Villaricca
Villa San Giovanni
Vimercate
Vinci
Virgilio
Viserba
Viterbo
Vitorchiano
Vittoria 
Vittorio Veneto
Vittuone
Voghera
Volta Mantovana
Volterra
Volturara Irpina

Z 

Zafferana Etnea
Zagarolo
Zibido San Giacomo
Zoppola

Glej tudi 

 Italijanska mesta
 Italijanske občine 
 Seznam slovenskih geografskih imen Furlanije-Julijske krajine

Italija

Seznami mest po državi